Лэндон — фамилия. Известные носители:
 Лэндон, Альфред Моссман (1887—1987) — американский республиканский политический деятель, 26-й губернатор штата Канзас, кандидат в президенты США от Республиканской партии.
 Лэндон, Кристофер (род. 1975) — американский сценарист, режиссёр, продюсер.
 Лэндон, Летиция (1802—1838) — английская поэтесса.
 Лэндон, Лорен (род. 1957) — канадская актриса.
 Лэндон, Майкл (1936—1991) — американский телевизионный актёр, продюсер, сценарист и режиссёр.
 Лэндон, Маргарет (1903—1993) — американская писательница и миссионер.
 Лэндон, Ричмонд (1898—1971) — американский легкоатлет.